Contea di Meade o Meade County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Meade (Dakota del Sud)
 Contea di Meade (Kansas)
 Contea di Meade (Kentucky)